Aixot II Bagratuní o Aixot Bagratuní II és el nom dinàstic del príncep Aixot I Bagratuní (I príncep d'Armènia i II cap de família amb el mateix nom), mort el 689
 Aixot II Erkath o Aixot II d'Armènia Bagratuní, rei d'Armènia, mort el 928
 Aixot II Bagratuní de Taron, príncep de Taron